Bandera hace referencia a varios artículos:

Vexilología
 Bandera, pieza de tela que simboliza una persona o grupo de personas;

Lugares
 Bandera (Santiago del Estero), localidad de la Argentina;
 Bandera (Texas), localidad en Estados Unidos;
 Condado de Bandera, en Texas, Estados Unidos;
 Bandera (Mongolia Interior), división administrativa de Mongolia Interior, China;

Además
 Bandera (fotografía y cinematografía), accesorio utilizado en fotografía y cinematografía;
 Bandera de la Legión, unidad de tamaño batallón encuadrada dentro de la Legión Española;
 Bandera (relaciones públicas), aviso que se da de que se dirá algo importante;
 Bandera (gastronomía), plato típico ecuatoriano;
 Stepán Bandera (1909—1959), líder nacionalista ucraniano.